Giorgio Chinaglia – calciatore italiano
Luigi Chinaglia – politico italiano